Івани́шин — українське прізвище. Відомі носії:

 Іванишин Василь Петрович — доцент Дрогобицького державного педагогічного університету, літератор, політолог.
 Іванишин Петро Васильович — український учений-літературознавець, культуролог, публіцист.
Іванишин Володимир Петрович - 
Іванишин Маркіян Йосипович - 
Іванишин Володимир Васильович - 

Українські прізвища